Karl Sperl ist der Name folgender Personen:

* Karl Sperl (Fußballspieler, 1935) (* 1935), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Karl Sperl (Fußballspieler, 1965) (* 1965), österreichischer Fußballspieler